Andreas Englund, född 21 januari 1996, är en svensk professionell ishockeyspelare (back) som för närvarande spelar för Chicago Blackhawks i National Hockey League (NHL). Englund valdes av Ottawa Senators i den andra omgången som 40:e spelare totalt i NHL Entry Draft 2014.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar 

Svenska ishockeyspelare
Födda 1996
Idrottare från Stockholm
Spelare i Chicago Blackhawks
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Djurgården Hockey
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare i Belleville Senators
Spelare i Västerviks IK
Spelare valda av Ottawa Senators i NHL Entry Draft